Barrica puede referirse a:  

 Barrica, un municipio de España.
 Barrica de vino, cuba o tonel: un recipiente de madera.